Jméno a příjmení Kevin Martin se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Kevin Martin (basketbalista) – americký basketbalista (* 1983)
 Kevin Martin (curler) – kanadský reprezentant v curlingu (* 1966)
 Kevin Martin (zpěvák) – zpěvák americké rockové skupiny Candlebox (* 1969)